Elite é um termo que pode significar:
Elite - pequeno grupo dominante dentro de uma  sociedade.
Elite - jogo de computador publicado em 1984 pela Acornsoft.
Elite - uma raça alienígena na franquia Halo.
Elite - agência internacional de modelos.
Elite - confecção de roupas esportivas.
Elite Clube Desportivo - clube de futebol brasileiro extinto de Santo Ângelo.
Élite - Serie de televisão da Netflix.

Desambiguação